De 2. Bundesliga 1993/94 was het twintigste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand 

1 Rot-Weiss Essen verloor tijdens het seizoen zijn licentie en daardoor belandde de club op de laatste plaats met 0 punten. De club had 9 keer gewonnen, elf keer gelijk gespeeld en achttien keer verloren, had een doelsaldo van 44:60 en puntensaldo van 29:47.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1993/94 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

VfL Bochum
Bijgaand een overzicht van de spelers van VfL Bochum, die in het seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach Jürgen Gelsdorf de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
Bundesliga 1993/94
DFB-Pokal 1993/94
Finale DFB-Pokal 1994

Duits competitievoetbal 1993/94
Seizoen 1993/94